Abade ist der Name folgender Orte:

Abade (Moeche), Dorf in der Gemeinde Moeche in der spanischen Region Galicien
Abade (Príncipe), Dorf auf der afrikanischen Insel Príncipe
Abade (São Tomé), Dorf auf der afrikanischen Insel São Tomé (Insel)
Abade de Neiva, Gemeinde im portugiesischen Kreis Barcelos
Abade de Vermoim, Gemeinde im portugiesischen Kreis Vila Nova de Famalicão
Museu do Abade Baçal, im ehemaligen bischöflichen Palast in Baçal im portugiesischen Kreis Bragança